Lusch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lusch (* 1981), deutscher Sportschütze
 Michael Lusch (* 1964), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Lusche